Il existe deux édifices du nom d'église des Farguettes, en France :

 L'église Saint-Jean-Baptiste des Farguettes à Crespinet (Tarn)
 L'église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, église inachevée dite des Farguettes à Montauban (Tarn-et-Garonne)